Білоко́нь — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білоконь Анатолій Іванович (1957, Дніпропетровськ) — доктор технічних наук (1999), професор (2001).
 Білоконь Максим Віталійович (1997–2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).
 Білоконь Микола Васильович — міністр внутрішніх справ у 2003-05 рр.
 Білоконь Никифор Григорович (1909–1975, Херсон) — письменник.
 Білоконь Олег Валерійович (1977, Кременчук) — легкоатлет.
 Білоконь Олександр Вікторович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білоконь Олена Олексіївна (* 1979) — українська співачка, артистка хору пісенно-танцювального ансамблю «Полтава» Полтавської обласної філармонії, заслужений артист України.
 Білоконь Петро Ксенофонтович (1917–1973) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Білоконь Юрій Миколайович (* 1950, Дніпропетровськ) — архітектор, містобудівник.

Див. також 
 Юрій Білоконь
 Білокінь

Українські прізвища